Jordan Grand Prix je bivše moštvo Formule 1, ki ga je ustanovil irski poslovnež Eddie Jordan. Sodelovalo je med sezonama  in . V prvi sezoni je Eddie Jordan po aretaciji voznika Bertranda Gachota tvegal in dal priložnost mlademu in neizkušenemu Nemcu Michaelu Schumacherja, ki pa se je izkazal že na prvi dirki za Veliko nagrado Belgije, ko je na kvalifikacijah dosegel sedmo mesto. Toda to je opazil tudi Flavio Briatore in Schumacherja pripeljal v svoje moštvo Benetton že pred naslednjo dirko. Največji uspeh je  doseglo v sezoni 1999, ko je končalo na tretjem mestu v prvenstvu, z dirkačema Damonom Hillom in Heinz-Haraldom Frentznom, ki je prispeval večino točk, tudi dve zmagi za Veliko nagrado Francije in Italije, ter tudi sam dosegel tretje mesto v prvenstvu. Prvo Jordanovo zmago je dosegel Hill v sezoni 1998 na dirki za Veliko nagrado Belgije, četrto in zadnjo pa Giancarlo Fisichella v sezoni 2003 na kaotični dirki za Velika nagrada Brazilije (najprej je bil za zmagovalca razglašen Finec Kimi Raikkonen, kasneje pa so komisarju zmago dodelili Fisichelli, ki je prvi prevozil ciljno črto v krogu pred prekinitvijo dirke). Leta 2005 je Eddie Jordan moštvo prodal podjetju Midland Group, ki je še eno sezono dirkalo pod imenom Jordan, v sezoni 2006 pa se je preimenovalo v MF1 Racing. Moštvo je bilo leta 2006 prodano nizozemskem podjetju Spyker.

Dirkači

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Zunanje povezave 

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1991
Športna moštva, razpuščena leta 2005